Wittneben ist der Familienname folgender Personen:

Armin Wittneben (* 1957), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
Karin Wittneben (1935–2016), deutsche Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe und Professorin für Didaktik in der beruflichen Fachrichtung Gesundheit